Эллер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эллер, Аугуст (1907—1990) — эстонский шахматист, чемпион Эстонии по шахматам (1944).
 Эллер, Гарри Андреевич (род. 1941) — советский и российский тренер по лыжным гонкам и биатлону.
 Эллер, Ги (род. 1964) — люксембургский футболист, полузащитник, тренер.
 Эллер, Иоганн Теодор (1689—1760) — немецкий врач, королевский лейб-медиком, председатель общества берлинских врачей и член королевской академии наук.
 Эллер, Кассия (1962—2001) — бразильская певица и рок-музыкант.
 Эллер, Ларс (род. 1989) — датский хоккеист, центральный нападающий.
 Эллер, Луи (1820—1862) — австрийский скрипач и композитор.
 Эллер, Мадс (род. 1995) — датский хоккеист, нападающий.
 Эллер, Олаф (род. 1960) — датский хоккейный тренер.
 Эллер, Уолтон (род. 1982) — американский стрелок, член национальной сборной.
 Эллер, Хейно Янович (1887—1970) — эстонский и советский композитор, скрипач и педагог.
 Эллер, Эрхард Иванович — инженер-конструктор, лауреат Сталинской и Ленинской премий

См. также 
 Дюссельдорф-Эллер — район Дюссельдорфа.

Примечания